Breunig ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Breunig (1724–1797), Benediktinerabt von Kloster Theres
 Bob Breunig (* 1953), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Bonaventura Breunig (1905–1979), deutscher Missionar in Afrika aus dem Benediktinerorden
 Carina Breunig (* 1984), deutsche Fußballspielerin, siehe Carina Schlangen
 Christian Breunig (* 1974), deutscher Politikwissenschaftler
 Fredi Breunig (* 1959), deutscher Kabarettist, Glossist und Mundart-Autor
 Georg von Breunig (1855–1933), deutscher Politiker

 Lorenz Breunig (1882–1945), deutscher Politiker (USPD, SPD)
 Louis Breunig (* 2003), deutscher Fußballspieler
 Martin Breunig (* 1992), deutscher Basketballspieler
 Max Breunig (1888–1961), deutscher Fußballspieler
 Maximilian Breunig (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Norbert Breunig (* 1945), deutscher Verwaltungsbeamter, Richter, Kommentator (Beamtenrecht sowie SGB II)

 Werner Breunig (* 1956), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Bräunig
 Bräunigk
 Breuning